Нилсен може да се отнася за:

 Кай Нилсен (1886-1957), датски художник
 Ким Милтън Нилсен (р. 1960), датски футболен съдия
 Бригите Нилсен (р. 1963), датска актриса
 Лесли Нилсен (1926-2010), американски актьор